Decathlon steht für:

 decathlon, englisch für Dekathlon, siehe Zehnkampf
 Decathlon (Computerspiel) (1983), ein Spiel für Heimcomputer und Konsolen
 Decathlon (Spiel), eine Würfelspielsammlung
 Decathlon (Unternehmen), französischer Sportartikelhersteller